McGroarty est un patronyme porté notamment par :

  (1981-), footballeur professionnel écossais ;
  (1957-), footballeur nord-irlandais ;
  (1862-1944), politicien américain ;
  (1838-1911), homme politique américain ;
 Julia McGroarty (1827-1901), religieuse de l'ordre des Sœurs de Notre-Dame de Namur et éducatrice irlando-américaine ;
 , footballeuse internationale anglaise ;
 Rutger McGroarty (2004-),  joueur américano-canadien de hockey sur glace ;
  homme politique américain.